Mazzucato est un nom de famille d'origine italienne, porté par plusieurs personnalités, notamment :
 Alberto Mazzucato (1813-1877), compositeur italien;
 Anna Mazzucato, mathématicienne italo-américaine.
  (1846-1937), compositrice, musicienne et professeure de musique américaine d'origine italienne;
  (1787-1814), botaniste italien;
 Mariana Mazzucato, née en 1968, économiste italo-américaine;
 Michele Mazzucato, né en 1962, astronome italien;
 Nicola Mazzucato, né en 1975, joueur italien de rugby à XV;

Mazzucato peut aussi désigner :
 (35461) Mazzucato, un astéroïde